Ліза Реймонд і Саманта Стосур були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Наталі Деші і Татьяна Головін.

Квета Пешке і Франческа Ск'явоне виграли титул, у фіналі перемігши пару Анна-Лена Гренефельд і Лізель Губер з рахунком 2–6, 6–4, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds

2006
Fortis Championships Luxembourg, парний розряд
2006 у люксембургському спорті